Copacabana puede hacer referencia a:

Arquitectura 
 Basílica de Nuestra Señora de Copacabana, templo católico en Copacabana, Bolivia;
 Convento de Copacabana, antiguo convento, hoy desaparecido, en la ciudad de Madrid, España;

Cine 
 Copacabana (película de 1947), estadounidense con Groucho Marx y Carmen Miranda;

Cultura 
 Comparsa Copacabana, grupo de baile y música de la ciudad de Corrientes, Argentina;
 SBCR Copacabana, grupo de baile y música de Porto Alegre.
 Copacabana (cabaret), cabaret de Nueva York, Estados Unidos;

Localidades y divisiones administrativas 
 Copacabana (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca, Argentina;
 Copacabana (Córdoba), localidad y comuna en la provincia de Córdoba, Argentina;
 Copacabana (Bolivia), ciudad de Bolivia;
 Copacabana (Río de Janeiro), barrio y playa de Río de Janeiro, Brasil;
 Copacabana (Antioquia), ciudad de Colombia, en el área metropolitana de Medellín.

Historia 
 Revolución del Fuerte de Copacabana (1922), sublevación militar en Río de Janeiro, Brasil;

Religión 
 Virgen de Copacabana, advocación mariana en Bolivia.